Karczewko peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Karczewko, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Karczewko, un village de la voïvodie de Poméranie.